FINA Water Polo World Cup 2010 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World Cup 2010 – competizione di pallanuoto femminile